HFA est un sigle qui peut désigner :
 hexafluoroacétone, un composé chimique de formule CF3-CO-CF3, avec une structure similaire à celle de l'acétone ;
 High-functioning autism (en français, autisme à haut niveau de fonctionnement), une personne autiste qui, à des degrés divers, exprime son intelligence et a des interactions sociales.

HFA est un code qui peut désigner :
 Aéroport d'Haïfa, un aéroport situé à Haïfa, au Israël, selon le code AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports